Het ATP-toernooi van Sydney 2022 (met de officiële naam Sydney Summer Classic) vond plaats van 10 tot en met 15 januari 2022. Plaats van handeling waren de hardcourt-buitenbanen van het NSW Tennis Centre in de Australische stad Sydney.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Outdoor ATP-toernooi van Sydney
Sydney